De nombreuses voies (avenues, boulevards, places, rues…) ont été nommées en Belgique ou ailleurs d'après le roi .

Australie 
 , une chaine de montagnes à Kimberley en Australie-Occidentale. Elle a été renommée, en , .

Belgique

Boulevard 
 Boulevard  (), en région de Bruxelles-Capitale

Galerie 
 Galerie  à Spa

Tunnel 
 Tunnel  (région de Bruxelles-Capitale)

France 
 Avenue Léopold- à Paris

République démocratique du Congo 
  est le nom qui fut donné à plusieurs lieux et entités administratives en République démocratique du Congo, désormais connues sous le nom .

Références

Voir aussi 
 

Léopold-II Rue
Léopold II (roi des Belges)